Westerlo ist der Name folgender Orte:

 Westerlo, Belgien
 Westerlo (New York), Vereinigte Staaten

Westerlo ist der Familienname folgender Personen:

 Eilardus Westerlo (1738–1790), niederländisch-amerikanischer Geistlicher
 Rensselaer Westerlo (1776–1851), US-amerikanischer Jurist und Politiker

Siehe auch:

 Westerloh, ehemalige Gemeinde im Kreis Paderborn